Национальная фольклорная ярмарка «Рожен» () — главный болгарский фольклорный фестиваль, который проходит на протяжении двух дней в августе раз в четыре года. Место проведения — горные луга Родопы в районе Рожен (община Смолян Смолянской области Южной Болгарии).

Цель ярмарки — популяризация болгарского народного танца и песенного искусства. Ярмарка традиционно открывается песней «Бела я, бела, молодец» () — неофициальным гимном Родопы и достигает апогея с выступлением «Звезды Рожен» () — перформанс вечером первого дня, когда выдающиеся Родопские певцы исполняют известные песни региона.

На ярмарке представлены народная музыка, обычаи, обряды, устный фольклор, танцы, одежда и костюмы — общая традиционная народная культура, соединенная с выставкой традиционного болгарского быта.

История 

Первая ярмарка состоялась 27 июля 1898 года, в День святого Пантелеймона, была проведена по инициативе отца , болгарского священнослужителя и революционера, призвавшего своих прихожан пригласить своих родственников, эмигрировавших из Болгарии.

Место ярмарки было выбрано на границе Болгарии и Османской империи, которая на тот момент проходила через вершину Рожен. На событие собирались болгары из соседних сёл по обе стороны границы — Проглед на территории Болгарии и Момчиловци из Соколовци, по ту сторону границы. Во время встречи между родственниками звучали песни под звуки волынки, готовили традиционную  — ягнёнка на вертеле.

Ярмарка проходила ежегодно, за исключением 1901, 1903, 1906 и 1907 годов.

Начиная с 1912 года, когда Родопы были освобождены от османского владычества, ярмарка утратила своё политическое значение, однако оставался символом свободы, болгарского единства и традиций. Сперва ориентированная только на родопские музыку и танцы, ярмарка скоро стала общенациональным событием, одновременно фестивалем и певческим состязанием, а также крупнейшим фестивалем народной песни Болгарии.

В августе 1961 года Родопский певческий фестиваль был проведен в течение трёх дней. В том же году был основан самобытный оркестр волынок «Сто альтовых волынок» (), составленный из волынщиков различных родопских сёл. Они собираются накануне праздника на одной-единственной репетиции.

Пик фестиваля пришёлся на 1972 год, когда в нём приняло участие 3500 музыкантов и танцоров (в том числе 300 исполнителей гайды), аудитория достигла 150 000 человек. В 1993 году фестиваль стал национальным. После девятилетнего перерыва традиция ярмарки возобновилась в 2015 году.

С Роженского праздника начала свой звёздный путь песня «Вышел дель повстанец» () в исполнении Вали Балканской, которую в 1977 году включили в «Золотую пластинку „Вояджера“» — вместе с музыкой Баха, Бетховена и Моцарта диск отправился в космос на борту космической станции «Вояджер».

Примечания

Ссылки 
 Официальный портал Национального фольклорного ярмарка «Рожен»
 «Центр развития Бессарабии» на Национальном фольклорном фестивале Рожен – 2019 (видео)

Фестивали искусств
Фестивали Болгарии
Появились в 1898 году
1898 год в Европе
Мероприятия, регулярно проводимые с 1898 года